El término Fuente puede hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Acepción más frecuente 

 Fuente o manantial, lugar en donde brota agua del suelo.

Arquitectura 
 Fuente, dispositivo que hace salir agua en distintos lugares, y obra de arquitectura para el mismo fin.

Arte 
 La Fuente de la Gracia, cuadro del taller de los Van Eyck, ca. 1430.
 La fuente (Ingres), pintura de Ingres, 1856.
 Fuente (Duchamp), provocación artística, 1917.

 Obras de teatro o cine
 La fuente amarga, obra de teatro de Manuel Linares Rivas, 1910.
 La fuente amarilla, película española de 1999.
 La fuente de la vida (The Fountain en el original en inglés), película estadounidense del 2006.
 La fuente de las mujeres, película francesa del 2011.

Computación 
 Código fuente, el conjunto de líneas de texto de un programa informático, que contiene las instrucciones que debe seguir la computadora para ejecutar dicho programa.
 Fuente web, medio de re-difusión de contenido web.

Ecología 
 Área fuente, hábitat idóneo para la sobrevivencia y la reproducción de una población biológica y su metapoblación.

Electricidad y electrónica 
 Fuente de alimentación, dispositivo que convierte la corriente alterna en una o varias corrientes continuas que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta.
 Fuente eléctrica, elemento activo que puede generar una diferencia de potencial entre sus bornes o proporcionar una corriente eléctrica, para que otros circuitos funcionen.

Escritura, información y bibliografía 
 Pluma fuente, instrumento de dibujo técnico y escritura.
 Fuente, tipo de letra o tipografía.
 Fuente documental o fuente bibliográfica, origen de la información, particularmente de aplicación en caso de investigaciones y de trabajos originales.

Fuente arqueológica.
 Fuente oral.
 Fuente primaria.
 Fuente secundaria.
 Fuente terciaria.
 Fuente periodística.
 Fuentes del Derecho o fuentes jurídicas.
 Fuente teológica.

Física y óptica 
 Fuente de energía, fenómeno físico o químico cuya energía es posible explotar para fines económicos o biofísicos.
 Fuente de luz, objeto que emite luz visible.

Medicina 
 Fuente, úlcera patológica abierta para su supuración.

Mitos, leyendas y ficción 
 Ecthelion de la Fuente, también conocido como Señor de las Fuentes de Gondolin, personaje ficticio del legendarium del escritor J. R. R. Tolkien.
 Fuente de la juventud, legendaria fuente símbolo de la inmortalidad y de la longevidad.

Toponimia 
 España
 Fuente Álamo, municipio español de la provincia de Albacete, comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 Fuente Álamo, aldea española perteneciente a la comarca Sierra Sur, y dependiente administrativamente de Alcalá la Real.
 Fuente Álamo de Murcia, localidad y municipio español de la región de Murcia, comarca natural del Campo de Cartagena.
 Fuente Dé, localidad española del municipio de Camaleño, comunidad autónoma de Cantabria.
 Fuente el Olmo de Fuentidueña, municipio español en la provincia de Segovia, comunidad autónoma de Castilla y León.
 Fuente el Olmo de Íscar, municipio español en la provincia de Segovia, comunidad autónoma de Castilla y León.
 Fuente Nueva, fuente ornamental situada en la localidad española de Martos, provincia de Jaén.
 Fuente Nueva, localidad y pedanía española perteneciente al municipio de Orce, provincia de Granada.
 Fuente Obejuna, municipio español de la provincia de Córdoba, Andalucía.
 Fuente Santa, fuente de aguas termales situada en el sur de la isla de La Palma, y a cuyas aguas se le atribuían propiedades curativas.
 Muriel de la Fuente, localidad y municipio español de la provincia de Soria, partido judicial de El Burgo de Osma, comunidad autónoma de Castilla y León.
 Fuente, ubicado en Castropol.
 Fuente, ubicado en Tuy.

 Otros lugares
 Fuentes Tamáricas, tres fuentes próximas ubicadas por el geógrafo e historiador romano Plinio el Viejo en la Cantabria clásica.

Uso doméstico y/o religioso 
 Fuente, recipiente para contener y de allí servir alimentos.
 Fuente, pila bautismal.

Enlaces externos